La temporada 2016 del Campeonato Mundial de Rallycross, fue la tercera temporada del dicho campeonato. La temporada consistió en 13 carreras, comenzando el 16 de abril en Portugal y finalizando el 27 de noviembre en Argentina. El campeón de pilotos fue Mattias Ekström, mientras que el de equipos EKS RX, ambos de Suecia.

Calendario

El 30 de octubre de 2015, se anunció el calendario de 2016, con la eliminación de las rondas en Italia y Turquía, y el añadido en Letonia. El 2 de diciembre de 2015, la FIA aprobó en París el calendario del Campeonato del Mundo FIA de Rallycross 2016 y confirmó que los competidores del Campeonato de Europa de Rallycross, se separarán de los competidores mundiales en las calificaciones de Supercar.

Equipos y Pilotos

Supercar

RX Lites Cup
Todos los equipos utilizaron idénticos Ford Fiestas producidos por Olsbergs MSE

NC representa la participación en la ronda no puntuable del campeonato en Canadá.

Clasificación

Pilotos

Equipos

RX Lites Cup

Referencias

Enlaces externos 

Rally en 2016
Temporadas del Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA
Rallycross